Збигнев Ксенский (; 1 января 1954, Жары — 26 мая 2018, Люблин) — польский шахматист, международный мастер (1985).

Двукратный серебряный призёр чемпионата Польши по быстрым шахматам (1976, 1987).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Польши